Ломное — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломное — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Ломное — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.